Генгенбах () — многозначимый термин.

Топоним
 Генгенбах — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Фамилия
 Генгенбах, Памфилус (около 1480 — около 1525) — швейцарский писатель, типограф, мейстерзингер.